

Orígenes y trayectoria 

Cidemco (Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera y Construcción) se creó el 11 de abril de 1988 con 18 empresas del sector del mueble de Guipúzcoa. Hay que mencionar que Azpeitia tenía una larga tradición de fabricación de muebles en el País Vasco. En la década de los años 80 este sector entra en una crisis profunda y el sector se vio obligado a realizar una reestructuración de personal y maquinaria productiva. Este cambio lo lideró el Gobierno Vasco juntamente con los empresarios del sector y en dichas reuniones preparatorias del plan, dicho gobierno puso una condición para seguir adelante con el plan, y fue que se creara un Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Mueble para relanzar de alguna manera este sector que en los últimos años había sufrido un gran declive.

Sin embargo, sin lugar a dudas ha sido la Diputación Foral de Guipúzcoa la que más apoyos ha dado a Cidemco y la que ha contribuido a impulsar sus inicios, adoptando decisiones que hicieron proyectar el Centro hacia su consolidación.

Los comienzos 

Los primeros años de CIDEMCO tuvieron lugar en una tercera planta de un edificio del barrio Landeta de la localidad de Azpeitia, en los que se instalaron unos laboratorios modestos. El Ayuntamiento de la localidad financió el alquiler de los dos primeros años y se iniciaron las obras de rehabilitación de los locales.

Este comienzo lo emprendieron 4 personas; Ángel Lanchas como Director Gerente; Izaskun Odriozola como responsable administrativa; Mª Asun Ruiz de Gauna como responsable de laboratorio y Pablo Martínez como técnico de laboratorio. De esta manera Cidemco fue adquiriendo forma propia y abriendo sus horizontes para consolidarse como Centro Tecnológico a imagen y semejanza de como lo plantearon sus fundadores.

Primeras actividades 

En aquella época, el laboratorio comenzó proporcionando servicios a las 18 empresas fundadoras del Centro, y también a los proveedores de las materias primas que empleaban dichos fundadores. Esta actividad se centró en el ofrecimiento de servicios de ensayos a materias primas y muebles acabados. En aquellos comienzos CIDEMCO estaba estructurado en cuatro laboratorios: Pinturas y barnices; Adhesivos y tableros; Durabilidad y ensayos mecánicos y Calidad. Tras 3 años de actividad en el sector del mueble , el Centro empezó a ser conocido como Centro de referencia en el sector de la construcción como conocedor de la problemática que se tenía de la madera y su puesta en obra en la edificación. De esta forma y sin pretenderlo, el sector de la construcción industrializada de la madera se puso en contacto con CIDEMCO.

La diversificación 

A raíz de la demanda de consultas procedentes de arquitectos y aparejadores en el año 1991, es cuando CIDEMCO decide abrir sus horizontes al sector de la carpintería industrializada de madera, que posteriormente se fue incorporando a la carpintería de otros materiales como metal, PVC, poliuretanos, vidrios, etc. Este nuevo sector que incipientemente comenzaba a dar sus frutos hizo que se tuviera que equipar los laboratorios para hacer frente a las exigencias que demandaban los nuevos clientes.

Este nuevo reto, a su vez, trajo consigo el tener que disponer de personal cualificado para ofrecer a los prescriptores de obra y fabricantes de este tipo de materiales un importante instrumento de garantía y calidad, así como el necesario soporte tecnológico. Ante esta necesidad y viendo que el sector del mueble tenía sus limitaciones para la actividad en la que CIDEMCO pretendía desarrollarse, se adentró en este nuevo mercado pensando que esto podría ser una solución para poder seguir conservando toda la infraestructura que se había instalado.

Es en este momento cuando se considera que ha llegado la hora de cambiar de sistema departamental, pasando a crear unos nuevos departamentos que fueran un fiel reflejo de la nueva situación. De esta forma nacen los departamentos de Materiales, dirigido por Javier García Jaca, departamento de Construcción y Mueble, dirigido por Asier Maiztegi, departamento de Producción, dirigido por Carlos Nazabal, departamento de Ingeniería de maderas-Biotek, dirigido por Oriol Munne, departamento de Mecatrónica, dirigido por José Luis Calvo, departamento de Marketing, dirigido por Anais Silvan.

Laboratorio Acreditado 

Desde los inicios del Centro, CIDEMCO ha tenido muy claro que tenía que contar con unos laboratorios para análisis físico-químicos, mecánicos, acústicos, fuego, biológicos, etc. para los tipos de materiales en los que estaba trabajando como son el del mueble, químico y construcción.
Con el transcurso del tiempo hay que destacar los servicios que estos laboratorios han ido prestando como órganos de control de marcas de calidad en el control de materiales, de impactos medioambientales y de calibración de magnitudes.

Dichos laboratorios fueron acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, desde sus inicios, participando activamente en intercambios entre laboratorios nacionales e internacionales que dan fiabilidad a los ensayos realizados para numerosos productos.

Actividades de formación y divulgación 

CIDEMCO fue una fuente de noticias a los medios de comunicación de los sectores en los que trabajó. Por otra parte desde sus inicios empezó a editar un boletín llamado INFOCIDEMCO, que informaba de la marcha de las actividades desarrolladas en los últimos meses.
Entre las actividades divulgativas de CIDEMCO se encuentra, también, los curso que se impartían en el propio Centro como medio educativo externo. Otro factor que hay que tener en cuenta son las visitas de estudiantes de diferentes ramas y especialidades de universidades y escuelas de formación profesional.

Desde la Dirección del Centro siempre se ha sido consciente de la importancia de estar presente en las ferias y exposiciones, por lo que se puede decir que CIDEMCO ha estado presente en toda su trayectoria en exposiciones feriales de los sectores de madera, mueble, construcción, recubrimientos, etc. llevando a cabo numerosas actividades así como impulsando la creación de jornadas técnicas en los mismos recintos feriales.
Cabe destacar el gran esfuerzo que se realizó organizando Cursos, Jornadas Técnicas, Congresos y Másteres. Actividad esta que perseguía hacer una llamada a los mercados.

Jornadas y congresos 
El año 1992 fue la fecha en la que se celebró la primera jornada sobre acabados de superficie de madera. El evento tuvo lugar en el Palacio Miramar de San Sebastián. Otras jornadas muy relevantes en el año 1993 fueron las jornadas nacionales sobre Adhesivos. Esta iniciativa de organización de Jornadas fue una gran apuesta de formación y sobre todo dar a conocer el Centro Tecnológico en el mercado nacional. Todas estas jornadas se celebraban en las propias instalaciones del centro donde se disponía de una sala de conferencias para 100 personas. 
En el año 1996 se había consolidado la posición en el mercado nacional y se decidió dar un mayor empuje creando el I Congreso Nacional de Protección de la Madera. Continuando con esta iniciativa de Congresos el año siguiente se organizó el I Congreso Nacional de Fachadas Ligeras y para continuar con esta actividad de creación de Congresos asociados a las actividades en las que se estaba especializando CIDEMCO, se creó el año 1997 el I Congreso de Arquitectura Interior, especializado en temas relacionados con paredes, suelos y techos así como otros elementos de muebles de oficina e iluminación.

Las nuevas instalaciones 

Después de transcurrir 10 años y de posicionar CIDEMCO en un mercado de grandes y nuevas posibilidades, la Administración de Gipúzkoa y en su nombre su Diputación, el señor Guillermo Echenique propuso una ayuda económica al Director de CIDEMCO, señor Angel Lanchas para realizar un anteproyecto de un edificio singular e independiente para crear una imagen del nuevo Centro Tecnológico. A esta iniciativa se suma el Ayuntamiento de Azpeitia cediendo unos terrenos para su construcción. Con estas premisas el proyecto se pone en marcha en el año 1998, efectuando el traslado a las nuevas instalaciones en el año 2000. Llegaba una nueva época para CIDEMCO ya que el nuevo edificio superaba en 5 veces el espacio ocupado en las antiguas dependencias.

El proceso de especialización 
La capacidad y experiencia acumulada a lo largo de estos años permitió a CIDEMCO aplicar sus tecnologías en sectores de actividad claves y estratégicas, agrupando y optimizando las diferentes ofertas de sus departamentos, logrando con ello una propuesta  más integral, especializada, excelente y multidisciplinar, respecto al tejido empresarial y a las administraciones. Basndose en este planteamiento, CIDEMCO fue capaz de configurar en su seno un panorama tecnológico equilibrado, en el que se aúnan la dedicación de unas áreas de actividad maduras, consolidadas y con una amplia tradición combinada con otras de nueva creación dedicadas a otros sectores claramente emergentes y que constituyen nuevas posibilidades de desarrollo industrial en un futuro inmediato.

Especialidades 
LA QUÍMICA SOSTENIBLE: Esta especialización centra su actividad en la sostenibilidad como gran reto de la química del siglo XXI, generando productos y materiales que permiten mejorar cada día la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos sin comprometer el medio ambiente.
LOS NUEVOS MATERIALES EN EDIFICACIÓN: Con el objetivo de mejorar la calidad en la edificación y también de promover la innovación y la sostenibilidad añadiendo ea esto el nuevo código de la edificación hace que esta nueva normativa contribuya de una manera decisiva al desarrollo de las políticas marcadas por CIDEMCO en esta actividad ya que el Centro se ha preparado creando 4 departamentos dedicados a: Temas de eficiencia energética, Laboratorios de reacción y resistencia al fuego, tecnologías acústicas y todo lo relacionado con los herrajes en la edificación.
BIOLOGÍA AMBIENTAL: El conocimiento de CIDEMCO en el área de biología ambiental se remonta a los comienzos del conocimiento intrínseco de la madera. fecha esta en la que se vio la necesidad de especializarse en el saber de dicho material. Esta biología ambiental se centra en el conocimiento de los organismos que interactúan atacando la madera como son los hongos y los insectos xilófagos.
TECNOLOGÍAS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN: Esta especialización se acomete después de pasar el proceso anterior de proveer a las empresas fundadoras de CIDEMCO en la implantación de temas de calidad. El Centro se vio en la necesidad de abordar otras actividades relacionadas con el diseño y la producción, orientadas al desarrollo y aplicación de avances técnicos y metodológicos que puedan contribuir al diseño de nuevos produstos y servicios productivos.

La certificación propia 

Desde los comienzos de su creación, el centro sintió la necesidad de comenzar a trabajar en una actividad que las empresas fundadoras querían ofrecer a sus clientes, cuyo producto debía fabricarse según los criterios marcados por alguna norma y ser evaluados por un laboratorio acreditado. Esta evaluación de la conformidad, mediante la cual se determina que un producto o proceso cumple con las especificaciones recogidas en una norma o reglamento técnico, le supuso a CIDEMCO apostar en esta línea y prepararse con personal técnico e instalaciones de laboratorio. En esta línea el Centro centro sus esfuerzos en promover una certificación propia que trajo consigo el que muchas empresas apostaran por esta marca de calidad propia de CIDEMCO.

Los proyectos de investigación 
Una de las principales estrategias de los Centros Tecnológicos es la de apoyar e impulsar todos los procesos de innovación y desarrollo tecnológicos, a fin de que el entorno empresarial alcance cuotas cada vez más altas de competitividad industrial, constituyendo así un enlace ágil y eficaz, dirigido específicamente al sector productivo y en especial a las pequeñas y medianas empresas. Con esta premisa, los Centros mantienen una relación directa con las empresas que participan en su gestión dirigiendo las actividades en áreas relacionadas con la generación, desarrollo, transferencia y difusión de la innovación tecnológica. CIDEMCO desde sus inicios ha participado en la investigación industrial bajo contrato, la cual ha sido objeto de su máxima atención y esfuerzo debido a la aportación de transferencia tecnológica que durante los años quiere constituir como base importante para su futuro. CIDEMCO ha participado en numerosos proyectos de investigación Europeos, Nacionales, Autonómicos y Regionales.

Imaginando el futuro 

En el año 2008, CIDEMCO se plantea la posibilidad de unirse a una corporación de Centros Tecnológicos denominada TECNALIA. Esta unión se ve como una oportunidad para hacer frente a las eventualidades que pudieran darse lugar después de que CIDEMCO llegara a tener 200 personas. En esta decisión, ha primado la visión empresarial del proceso en aras de llevar a su término un proyecto de fusión iniciado hace unos años. El Patronato de CIDEMCO valoró positivamente esta unión, asimismo, indicó la importancia del nuevo Centro para la sociedad, las personas que desarrollan su actividad en los 8 Centros que se fusionan y para los clientes actuales y futuros. La nueva entidad resultante de la fusión operó bajo la figura jurídica de Fundación desde el 1 de enero de 2011.

En el año 2018 además de festejar el aniversario apagando 30 velas, las personas que siguen trabajando procedentes de CIDEMCO celebraran que el proyecto que se inició tenga un futuro prometedor.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Empresas del País Vasco